BBR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Basse Terre (Guadalupa)